Jasenik je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Šandrovac, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 91 stanovnika te 31 obiteljskih kućanstava.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Šandrovac